Red Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Red Lake Township (North Dakota)
 Red Lake Township (South Dakota)